Натуральне число 889
 889 рік до нашої ери
 889 рік нашої ери